

Patronyme 

 Jules Mascaron (1634 - 1703) est un prédicateur français.

Autres 
 La rue Mascaron est une rue du  de Marseille.
 En architecture, un mascaron est un ornement de façade, un article détaille les mascarons de Bordeaux
 Le mascaron de Bordeaux est aussi une chocolaterie.